ścięcie (kara) – sposób wykonania kary śmierci, dekapitacja, ucięcie głowy
 ścięcie (przekształcenie geometryczne) – powinowactwo ścinające
 ścięcie (smecz) – zagranie sportowe